Le prénom Stanisław (en français, Stanislas) est très utilisé dans la famille Poniatowski - issue de la noblesse polonaise, et a été porté notamment par :

 Stanisław Poniatowski (1676-1762) ;
 Stanisłas Auguste Poniatowski (1732-1798), roi de Pologne ;
 Stanisław Poniatowski (1754-1833) ;
 Stanislas Poniatowski (1835-1908), époux de Louise-Léopoldine Le Hon.

Notes